O Campeonato Guatemalteco de Futebol de 1978 (oficialmente Liga Nacional de Guatemala) foi a 27ª edição do campeonato do futebol da Guatemala. Os clubes foram repartidos em três grupos regionais (Central, Sudoeste e Norte) com seis integrantes . Os primeiros quatro eram classificados para a próxima fase, com turno e returno. Os eliminados da primeira fase jogavam o Campeonato Guatemalteco de Futebol de 1978 - Segunda Divisão. O último colocado da segunda fase foi rebaixado para o Campeonato Guatemalteco de Futebol de 1979-80 - Segunda Divisão. O campeão e o vice são classificados para a Copa de Campeões da Concacaf de 1979 e a Copa Interclubes UNCAF de 1979

Participantes

Campeão

Campeonato Guatemalteco de Futebol
1978 na Guatemala